Apollo 11 steht für:

 Apollo 11, eine Raumfahrtmission
 Apollo 11 (1996), eine Dokumentation als TV-Sendung
 Apollo 11 (2019), eine Dokumentation als Kinofilm

Apollo-11 steht für:
 Apollo-11-Höhle, eine archäologische Fundstelle in Namibia

Apollo Eleven steht für:
 Apollo Eleven (Pferd), ein Rennpferd